Cecilia Biagioli (1985) – nuotatrice argentina
 Giosafatte Biagioli (1769-1830) – grammatico e lessicografo italiano
 Paola Biagioli (1997) – nuotatrice italiana
 Pietro Biagioli (1929-2017) – calciatore e allenatore di calcio italiano